Cookeilands voetbalelftal (mannen)
 Cookeilands voetbalelftal (vrouwen)